Amanda oder AMANDA steht für:

 Amanda, einen weiblichen Vornamen
 Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver, ein Backupprogramm für Unix/Linux-Systeme.
 Amanda – Projekt für Mädchen und junge Frauen, eine Kinder- und Jugendhilfe
 Amanda (Schiff), Fähre auf der Weser bei Bad Oeynhausen
 Antarctic Muon And Neutrino Detector Array, ein Neutrinoteleskop in der Antarktis
 den Asteroiden (725) Amanda
 einen niederländischen Tulpenlikör
 einen norwegischen Filmpreis, siehe Amanda (Filmpreis)
 ein Lied der US-amerikanischen Rockband Boston, siehe Amanda (Lied)
 Amanda, Originaltitel des französischen Spielfilmes Mein Leben mit Amanda von Mikhaël Hers (2018)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Amanda (Florida), im Hillsborough County
 Amanda (Missouri), im Crawford County
 Amanda (Ohio), im Fairfield County
 Amanda (Texas), im Kinney County
 Amanda Park, im Grays Harbor County, Washington

Personen:
 Gloire Amanda (* 1998), kanadischer Fußballspieler
 Lia Amanda (* 1932), italienische Schauspielerin

Sonstiges:
 Amanda Airport, Airport im Fairfield County, Ohio
 Amanda Cooley Branch, Fließgewässer im Marion County, Kentucky
 Amanda Creek, Fließgewässer im Lincoln County, Oregon
 Amanda Mine (Colorado), Mine im Gilpin County
 Amanda Mine (Wyoming), Mine im Fremont County
 Amanda Lamme Historical Marker, Park im Morrill County, Nebraska

Siehe auch:
 Amanda Township
 Amanda und Betsy
 The Amanda Show
 Havis Amanda
 Mühle Amanda
 Wie werde ich Amanda los?
 Finding Amanda
 Amandahöhle
 Amandaville